Чаоян () — словосочетание китайского языка, означающее «обращённый к Солнцу». Используется в топонимах в значении «восточный»:
 Чаоян (朝阳) — городской округ в провинции Ляонин (КНР).
 Чаоян (Пекин) (朝阳) — район городского подчинения города центрального подчинения Пекин (КНР).
 Чаоян (Чанчунь) (朝阳) — район городского подчинения города субпровинциального значения Чанчунь (КНР).
 Чаоян (уезд) (朝阳) — уезд городского округа Чаоян (КНР).
 Чаоян (Шаньтоу) (朝阳) — район городского подчинения городского округа Шаньтоу (КНР).